Ходадад Азизи, Хададад Азизи  (; 22 июня 1971 Мешхед, Иран) — иранский футболист и футбольный тренер.

Карьера

Клубная 
После игры за несколько клубов в Иране он переехал в Германию в 1997 играть за «Кёльн». Азизи вместе со своим иранскими партнёрами Али Даеи и Каримом Багери был одним из первых иранцев, которые выступали в немецкой Бундеслиге.

Отыграв три сезона в Кёльне, он подписал контракт с клубом Калифорнии, Сан-Хосе. В 2001 Азизи был переведен в клуб из ОАЭ «Аль-Наср», а потом вернулся в Иран и выступал в Тегеране.

В 2005 году он подписал контракт с клубом «Адмира Ваккер» из Австрии, но из-за проблем с тренером и руководством он покинул команду, не сыграв за новый клуб ни минуты в официальных матчах. После этого футболист вернулся в Иран, где вскоре подписал контракт с клубом Oghab FC. Его пребывание там было не очень длительным, вскоре Азизи перешёл в «Рах Ахан».

В сборной 
Азизи представлял Иран в 1996 году на Кубке Азии, Чемпионате мира 1998 года во Франции и в 2000 году на Кубке Азии. Он был признан самым ценным игроком кубка Азии в 1996 году.

Ходадада Азизи чаще всего вспоминают за гол в ворота Австралии в ответном матче отборочного матча Кубка Мира в ноябре 1997 года, когда он, сравняв счёт в ответной игре, позволил сборной Ирана сыграть на Чемпионате мира, который должен был пройти во Франции.

Тренерская 
В декабре 2006 года был назначен тренером футбольного клуба «Абумослем», Мешхед, но был снят с должности в октябре 2007 года.

Вне футбола 
После сезона 2005-06 Азизи ушёл из клуба и международного футбола, закончив свою спортивную карьеру. После ухода на пенсию Азизи работал в компании своего родного клуба ФК «Абумослем» в качестве советника председателя клуба. Азизи также является совладельцем компании, выпускающей спортивную одежду под названием «Маджид» при финансовой поддержке Абдул Маджид Saedifar. Он вложил в эту компанию 400,000 долларов.

Примечания

Ссылки 
 Хододад Азизи на TeamMelli.com
 Interview with CNNSI.com
 Хододад Азизи против журналистов на irannegah.com

Футболисты Ирана
Игроки сборной Ирана по футболу
Игроки ФК «Абумослем»
Игроки ФК ПАС Тегеран
Игроки ФК «Персеполис»
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Аль-Наср» Дубай
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Огаб»
Футбольные тренеры Ирана